Оксиды германия — бинарные неорганические соединения металла германия и кислорода:
 Оксид германия(II), GeO
 Оксид германия(IV), GeO